Accademia delle arti del disegno – la più antica accademia di belle arti del mondo, fondata nel 1563
 Accademia di belle arti di Firenze – accademia d'arte pubblica nata nel 1784, ospitata nell'ex Ospedale di San Matteo in Piazza San Marco